Alper kan syfta på:

 Alper - en film från 2011, regisserad av Yorgos Lanthimos.
 Alperna – en bergskedja i Centraleuropa
 Alpiderna – ett bälte av bergskedjor längs Eurasiska kontinentalplattans södra kant

Lista av bergskjedjor med alperna i namnet
Bernalperna
Cottiska alperna
Dauphinéalperna
Glarusalperna
Grajiska alperna
Japanska alperna
Juliska alperna
Kamnikalperna
Karniska alperna
Lepontinska alperna
Liguriska alperna
Maritima alperna
Ortleralperna
Penninska alperna
Samnaunalperna
Stubaialperna
Verwallalperna
Ötztalalperna

Europeiska bergskedjor utanför Alperna som kallas alper

Arrocharalperna i Skottland
Dinariska alperna i Slovenien, Kroatien, Bosnien och Hercegovina, Montenegro, Kosovo och Albanien
Sunnmørsalperna i Sunnmøre i Norge
Transsylvanska alperna i Rumänien

Bergskedjor utanför Europa
Australiska alperna
Issaquahalperna i Washington i USA
Japanska alperna
Sydalperna i Nya Zeeland
Trinityalperna i Kalifornien i USA

Bergskedja på annan himlakropp än Jorden
Montes Alpes på månen

Se även
 Alp
 Alpin